P3, P 3  eller P-3 kan syfta på:

 Sveriges Radio P3 – en svensk radiokanal
 DR P3 – en dansk radiokanal
 NRK P3 – en norsk radiokanal
 P 3 Strängnäs –  ett pansarförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1942–1957 och 1963–2004, se Södermanlands pansarregemente
 Paris 3 – en förkortning på en del av Paris universitet, se Université Sorbonne Nouvelle
 Alfa Romeo P3 – en bilmodell från Alfa Romeo-modell
 Pentium III – en mikroprocessor från Intel
 P3 – ett projekerat svenskt stridsflygplan, se Sparmann E4
 Shin Megami Tensei: Persona 3 – ett datorspel
 Lockheed P-3 Orion –  ett amerikanskt havsövervaknings- och ubåtsjaktflygplan.
 P3 Porto port - Enklaste formen av portvin